Banteran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banteran, Wangon, by, Jawa Tengah, 
 Banteran, Sumbang, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar